Hieronder volgen de statistieken, de wedstrijden en de transfers van Racing Mechelen in het seizoen 2010/2011.

Spelers

Transfers

Technische staf

Wedstrijden

Bevordering 2010-11

Beker van België 2010-11

Topschutters

Statistieken

Overzicht

Racing Mechelen naar seizoen
Belgische voetbalclub 2010/11